SDU es un acrónimo que puede hacer referencia a:

Aeropuerto Santos Dumont, un pequeño aeropuerto de Río de Janeiro, Brasil.
Scouts de Uruguay
Service Data Unit